Niemcy:
 St. Pauli – dzielnica Hamburga

Inne:
 St. Pauli – teatr
 St. Pauli – singel
 FC St. Pauli – klub piłki nożnej
 FC St. Pauli Rugby – klub rugby
 St. Pauli-Brauerei – browar w Bremie
 St. Pauli Girl – marka piwa
 Bavaria-St. Pauli-Brauerei – dawny browar w Hamburgu